

Sigle 
 Kaiserin Elisabeth-Bahn – società ferroviaria austriaca

Codici 
 KEB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di English Bay (Stati Uniti)